А́нна Мари́я Бернаде́тт (Дет) де Бёс (, ) — нидерландская хоккеистка (хоккей на траве), олимпийская чемпионка 1984 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1988 года, трёхкратная чемпионка мира 1978, 1983 и 1986 годов, серебряный призёр чемпионата мира 1981 года, двукратная чемпионка Европы 1984 и 1987 годов.

Биография 
Дет де Бёс родилась 18 февраля 1958 года в нидерландском городе Утрехт.

Играла в хоккей на траве за «Эйндховенсе» на позиции вратаря. Была известна своей нелюбовью к вратарской экипировке, предпочитая обтягивающий костюм.

Трижды выигрывала чемпионат мира — в 1978 году в Мадриде, в 1983 году в Куала-Лумпуре, в 1986 году в Амстелвене. Кроме того, на её счету серебро чемпионата мира 1981 года в Буэнос-Айресе. В 1979 году вместе со сборной Нидерландов она выиграла чемпионат мира под эгидой IFWHA.

Дважды становилась чемпионкой Европы — в 1984 году в Лилле и в 1987 году в Лондоне. В финальном матче чемпионата Европы 1987 года против сборной Великобритании (2:2, пенальти 3:1) отразила три 7-метровых штрафных удара.

В 1984 году вошла в состав женской сборной Нидерландов по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завоевала золотую медаль. Играла на позиции вратаря, провела 5 матчей.

В 1986 году была госпитализирована из-за разрыва сердечной мышцы, но вскоре вернулась в хоккей и не пропустила чемпионат мира.

В 1987 году завоевала золотую медаль Трофея чемпионов.

В 1984 году вошла в состав женской сборной Нидерландов по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Сеуле и завоевала бронзовую медаль. Играла на позиции вратаря, провела 4 матча.

В 1978—1988 годах провела за сборную Нидерландов 105 матчей. 

По завершении спортивной карьеры работала менеджером, в том числе Государственного музея в Амстердаме, исполняла обязанности президента Федерации катания на роликовых коньках Нидерландов, была руководителем центра реабилитации тюленей.

Умерла 21 июля 2013 года в нидерландском городе Энкхёйзен от рака.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по хоккею на траве
Чемпионы Европы по хоккею на траве